Halkosaari kan syfta på: 
Halkosaari (ort i Seinäjoki)
Halkosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,33, long 29,69), ö i Kuhmo,  (1 ha)
Halkosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,53, long 24,28), ö i Kangasala,  (1 ha)
Halkosaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski), ö i Äänekoski,  (0 ha)
Halkosaari (ö i Norra Österbotten, Nivala-Haapajärvi), ö i Pyhäjärvi,  (4 ha)
Halkosaari (ö i Lappland), ö i Posio,  (0 ha)
Halkosaari (ö i Kajanaland, Kajana), halvö i Sotkamo, 
Halkosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,65, long 28,27), ö i Kuopio,  (1 ha)
Halkosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,58, long 27,41), ö i Suonenjoki,  (1 ha)
Halkosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,39, long 25,36), ö i Padasjoki,  (6 ha)
Halkosaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,05, long 28,03), ö i Villmanstrand,  (0 ha)
Halkosaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,07, long 28,19), ö i Villmanstrand,  (1 ha)
Halkosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,47, long 26,69), ö i Kiuruvesi,  (1 ha)
Halkosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,85, long 26,73), ö i Kangasniemi,  (1 ha)
Halkosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,03, long 26,72), ö i Kangasniemi, 
Halkosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,32, long 26,53), ö i Pielavesi,  (10 ha)
Halkosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala), ö i Lieksa,  (1 ha)
Halkosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,54, long 31,20), ö i Ilomants,  (0 ha)
Halkosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,31, long 30,94), halvö i Joensuu, 
Halkosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,82, long 30,21), ö i Joensuu,  (0 ha)
Halkosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,89, long 30,78), ö i Ilomants,  (1 ha)
Halkosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,02, long 28,84), ö i Suomussalmi,  (0 ha)
Halkosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,26, long 25,93), ö i Heinola,  (1 ha)
Halkosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,30, long 26,24), ö i Heinola,  (2 ha)
Halkosaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa), ö i Kuusamo,  (0 ha)
Halkosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,95, long 28,74), ö i Nyslott,  (7 ha)
Halkosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,41, long 24,00), ö i Kangasala,  (0 ha)
Halkosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,47, long 27,33), ö i Sankt Michel,  (1 ha)
Halkosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,44, long 27,65), ö i Sankt Michel,  (0 ha)
Halkosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,67, long 25,67), ö i Sysmä,  (1 ha)
Halkosaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa), ö i Luhango, 
Halkosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,49, long 28,31), ö i Puumala,  (2 ha)
Halkosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 63,00, long 26,96), ö i Tervo,  (0 ha)
Halkosaari (ö i Nyland), ö i Lojo,  (1 ha)
Halkosaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), ö i Varkaus,  (1 ha)
Halkosaari (ö i Jyväskylä, Muuratjärvi), ö i Jyväskylä,  (4 ha)
Halkosaari (ö i Jyväskylä, Leppävesi), ö i Jyväskylä,  (1 ha)
Halkosaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 61,87, long 29,90), ö i Kides,  (3 ha)
Halkosaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,10, long 29,88), ö i Kides,  (1 ha)
Halkosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,22, long 27,27), ö i Kuopio,  (0 ha)
Halkosaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,20, long 29,76), ö i Rääkkylä,  (5 ha)
Halkosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,05, long 27,15), ö i Sankt Michel,  (0 ha)
Halkosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,68, long 27,40), ö i Suonenjoki,  (1 ha)
Halkosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,43, long 29,71), ö i Libelits,  (0 ha)
Halkosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,72, long 23,61), ö i Ylöjärvi,  (1 ha)
Halkosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,62, long 23,71), ö i Ylöjärvi,  (1 ha)
Halkosaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,39, long 23,39), ö i Virdois,  (2 ha)
Halkosaari (ö i Södra Österbotten), ö i Alavo,  (5 ha)
Halkosaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,12, long 24,05), ö i Mänttä-Filpula,  (1 ha)
Halkosaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu), ö i Keuru, 
Halkosaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), ö i Pieksämäki,  (3 ha)